August Wehrt ist der Name folgender Personen:

* August Wehrt (Lithograf) (1795–1856), deutscher Lithograf, Mathematik- und Zeichenlehrer.

August Wehrt ist der Name folgender Unternehmen:

 August Wehrt (Verlag), deutsche Druckerei und Verlag